Andreas Skovgaard (1997-), footballeur danois,
  (1856-1933), peintre danois,
  (1858-1938), peintre et sculpteur danois,
 P. C. Skovgaard (1817-1875), peintre danois.

Homonymie de patronyme danois